Pandesmini és una tribu de papallones nocturnes de la subfamília Erebinae i la família Erebidae.

Gèneres 
 Pandesma
 Polydesma

Referències 

Erebins